Franklinville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Franklinville (New York)
Franklinville (North Carolina)